A Quiet Boarding House – film del 1910 diretto da Tom Ricketts
 A Quiet Boarding House – film del 1912 prodotto dalla Urban Trading Company